WCG RU Preliminaries — российские отборочные игры за право участия в чемпионате мира по киберспорту. World Cyber Games (сокращено WCG) — это крупнейший мировой чемпионат по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Российские игроки принимают активное участие в этих чемпионатах, начиная с 2001 года.

Российские отборочные игры проходят в два этапа. Первый этап — региональные отборочные, в которых принимают участие игроки со всей страны. Второй этап — всероссийские отборочные в Москве, в которых участвуют победители региональных финалов. Призовой фонд турнира составил $75 000.

Дисциплины 
Соревнования проводились по 6 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike (5 на 5)
  Unreal Tournament 2004 (1 на 1)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)

Спортивный симулятор:
  FIFA 04 (1 на 1)

Автосимулятор:
  Need for Speed: Underground (1 на 1)

Региональные отборочные 
Ниже указаны победители региональных отборочных, которые отправились на всероссийский финал в Москву.
 Воронеж
 Starcraft: BW — hasubart (Иваново)
 Need for Speed — DaGGeR (Курчатов)
 Warcraft 3: TFT — Frianik (Белгород)
 FIFA 04 — TuMoH (Курск)
 Unreal Tournament 2004 — <48rus>Spy (Липецк)
 Counter-Strike — vRn*team (Воронеж)
 В Иркутске отборочные соревнования на WCG Russia 2004 прошли с 20 по 23 июня в международном выставочном комплексе «СибЭкспоЦентр». На игровой арене, состоящей из 75 компьютеров, предоставленных сетью игровых салонов NEXT, встретились лучшие киберспортсмены Иркутска, Улан-Удэ, Братска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского других городов Восточно-Сибирского региона. Всего в соревнованиях приняло участие около 300 человек. Торжественное открытие игр сопровождалось выступление музыкальных и танцевальных коллективов, напутственными словами организаторов и спонсоров соревнований.
 Counter-Strike:
 1 место — teamKILLERS (Deathr1d3r, Diza, ToshUp, Majestic, Death) (Иркутск)
 2 место — brbr aka Partyzan’s (Black Box, Assassin, Bot, Steroid, Rider) (Улан-Удэ)
 WarCraft III TFT:
 1 место — tK’BiT (Иркутск)
 2 место — tK’Zver (Иркутск)
 StarCraft: BW — TfS.Drag (Шелехов)
 FIFA 04 — Smoug (Иркутск)
 Need for Speed: Underground — TeraByte (Усолье-Сибирское)
 Unreal Tournament 2004 — tK’Sp1der (Иркутск)
 В Нижнем Новгороде отборочные соревнования на WCG Russia 2004 прошли с 25 по 27 июня. Турнир собрал около двухсот игроков из со всех концов Поволжья и даже из Сибири.
 Counter-Strike — Alliance (Саров)
 Warcraft III: TFT — Biger (Нижний Новгород)
 StarCraft: Brood War — Rooki.bOy (Нижний Новгород)
 Unreal Tournament 2004 — Dmitriy (Нижний Новгород)
 NFS: Underground — Jet (Нижний Новгород)
 FIFA 04 — Hitman (Чебоксары)
 Краснодар
 Counter Strike:
 1 место — ipG (Ставрополь)
 2 место — Corsars (Волгоград)
 Warcraft III: TFT — PoDoX[S2] (Краснодар)
 StarCraft:
 1 место — Creep[S2] (Краснодар)
 2 место — Leha (Майкоп)
 3 место — ILoveToss (Туапсе)
 Unreal Tournament 2004 — moviegear (Майкоп)
 FIFA 04:
 1 место — Vagner (Краснодар)
 2 место — Xeon (Краснодар)
 NFS: Underground — Paxa (Новороссийск)
 Ростов-на-Дону
 Counter-Strike:CZ — Nails (Шахты)
 Warcraft III: TFT — forge.Bear (Ростов-на-Дону)
 FIFA 04 — Elena.Chikatilo (Ростов-на-Дону)
 Unreal Tourniment 2004 — Gasset (Ростов-на-Дону)
 StarCraft: BW — Nails.Шахты (Шахты)
 NFS: Underground
 1 место — Nails.Viper (Шахты)
 2 место — Nails.Rest (Шахты)
 Томск
 Counter-Strike — команда клуба «F1» (Томск)
 Need For Speed Underground — Валерий 'v1s0r' Галицкий
 WarCraft III: TFT — Куценко «F1`DeSSoYa-es4x» Евгений
 StarCraft: BW — Калиновский 'online.yes' Сергей (Новосибирск)
 Unreal Tournament 2004 — Романько «F1`fics» Антон (Томск)
 FIFA 04 — Прайс «Arium» Александр (Новосибирск)
 Северо-Западный федеральный округ
 Counter-Strike: Condition Zero
 1 место — M19
 2 место — FM
 3 место — Game Art
 FIFA 04
 1 место — Занин M19*Wer Павел
 2 место — Рудковский Alex r Алексей
 3 место — Габисониа M19*Adidas Борис
 4 место — Ильин Werighthere Дмитрий
 Need for Speed: Undeground
 1 место — Вафин KoMoH Владислав
 2 место — Меньщиков Pushka*MayBee Александр
 3 место — Лемешенко bio/scorpio Иван
 WarCraft III: TFT
 1-2 места: Макаров M19*pipS Павел, Чуркин FM^Ranger Алексей
 3-4 места: Мирчук M19*Miker Михаил, Жуйков FM^Assasin Иван
 StarCraft: Brood War
 1 место — Закиев RIF.Ex Вахтанг
 2 место — Васин ArcticA.Human Андрей
 3 место — Уткин ArcticA.Bruce Игорь
 4 место — Андреев RIF.Ro Роман
 Unreal Tournament 2004
 1 место — Переваркин FM^Woody Дмитрий
 2 место — Маланичев M19*Awar Александр
 3 место — Иванов FM^BrazoR Федор
 4 место — Нестеров LeXeR Алексей
 Якутия
 Counter-Strike — DJS5[N]
 Need for Speed — Wharfedale
 Warcraft III: TFT — int.Ghost
 Unreal Tournament 2004 — Gnus-57
 FIFA 04 — Батт
 StarCraft: Brood War — San

Всероссийский финал

Counter-Strike 
По Counter-Strike соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Warcraft III 
По Warcraft III соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

StarCraft 
По StarCraft соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Unreal Tournament 2004 
По Unreal Tournament 2004 соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

FIFA 04 
По FIFA 04 соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Результаты 
Всероссийский финал прошёл в Москве с 6 по 10 июля 2004 года. По результатам этого турнира была сформирована российская сборная, отправившаяся на чемпионат World Cyber Games 2004, который прошёл с 6 по 10 октября 2004 года в американском городе Сан-Франциско.

Состав сборной России 
  Counter-Strike
 1 место — M19 — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $14 400
 2 место — r095us.ru — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $7 500
 3 место — ipG — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $4 600
  Unreal Tournament 2004
 1 место — FM^Navigator — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $3 700
 2 место — FM^BrazoR — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $1 900
 3 место — Spank — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $1 000
  StarCraft: Brood War
 1 место — PGC.Androide[3D] — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $3 700
 2 место — vWeb.Advocate[S2] — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $1 900
 3 место — RiF)EX — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $1 000
  Warcraft III: The Frozen Throne
 1 место — [64AMD]Caravaggio — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $3 700
 2 место — r095us.ru-Soul*SK — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $1 900
 3 место — r095us.ru-RangeR^FM — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $1 000
  FIFA 04
 1 место — M19*Alex — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $3 700
 2 место — M19*Wer — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $1 900
 3 место — Pika — $1 000
  Need for Speed: Underground
 1 место — USSRx.Turboletik (Москва) — Полностью оплаченное участие в WCG 2004 + $3 700
 2 место — F1`Lev (Томск) — $1 900
 3 место — USSRchisUSSR (Екатеринбург) — $1 000

Примечания

См. также 
 World Cyber Games 2004
 WCG RU Preliminaries

Ссылки 
 Официальный сайт Российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

World Cyber Games